Simon Kainzwaldner (ur. 24 lutego 1994 w Bolzano) – włoski saneczkarz, olimpijczyk z Pekinu 2022, wicemistrz świata.

Mieszka w Villanders. Od 2019 startuje w dwójkach z Emanuelem Riederem.

Udział w zawodach międzynarodowych

Bibliografia 
 

Włoscy saneczkarze
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Bolzano
Urodzeni w 1994